A National Football League szezonjainak listája.

1920-as évek 
1920 | 
1921 | 
1922 | 
1923 | 
1924 | 
1925 | 
1926 | 
1927 | 
1928 | 
1929

1930-as évek 
1930 | 
1931 | 
1932 | 
1933 | 
1934 | 
1935 | 
1936 | 
1937 | 
1938 | 
1939

1940-es évek 
1940 | 
1941 | 
1942 | 
1943 | 
1944 | 
1945 | 
1946 | 
1947 | 
1948 | 
1949

1950-es évek 
1950 | 
1951 | 
1952 | 
1953 | 
1954 | 
1955 | 
1956 | 
1957 | 
1958 | 
1959

1960-as évek 
1960 | 
1961 | 
1962 | 
1963 | 
1964 | 
1965 | 
1966 | 
1967 | 
1968 | 
1969

1970-es évek 
1970 | 
1971 | 
1972 | 
1973 | 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
1977 | 
1978 | 
1979

1980-as évek 
1980 | 
1981 | 
1982 | 
1983 | 
1984 | 
1985 | 
1986 | 
1987 | 
1988 | 
1989

1990-es évek 
1990 | 
1991 | 
1992 | 
1993 | 
1994 | 
1995 | 
1996 | 
1997 | 
1998 | 
1999

2000-es évek 
2000 | 
2001 | 
2002 | 
2003 | 
2004 | 
2005 | 
2006 |
2007 |
2008 |
2009

2010-es évek 
2010 | 
2011 | 
2012 | 
2013 | 
2014 | 
2015 | 
2016 |
2017 |
2018 |
2019

Lásd még 
 American Football League szezonok listája

National Football League szezonok